Натуральне число 1637
 1637 рік до нашої ери
 1637 рік нашої ери